Rosti kan syfta på:

 Rosti-Mepal – en tillverkare av plastprodukter

Personer med efternamnet
 Vicky Rosti (1958–), en finländsk schlagersångerska